La  est une unité de l'Armée rouge durant la Grande Guerre patriotique.

Historique opérationnel 

La  est créé en 1941.

Liste des commandants 
 Lieutenant General  ( – )
 Lieutenant General Pavel Kurochkin ( – )
 Lieutenant General  ( – )
 Lieutenant General Ivan Bogdanov ( – )
 Major General Pyotr Sobennikov (5 septembre – )
 Lieutenant General  ( – )
 Major General  ( – )
 Lieutenant General  ( – fin de la guerre)
 Colonel General  (juillet 1945 – aout 1946)

Notes et références 

Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1941